Microdiprion är ett släkte av steklar som beskrevs av Eduard Enslin 1914. Microdiprion ingår i familjen barrsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Barrsteklar
Microdiprion